Мамадали Курбанович Курбанов (, кырг. Мамадалы Курманович Курманов, январь 1905, кишлак Учкурган, Ошский уезд, Ферганская область  — 14 мая 1976, Ош, Киргизская ССР) — советский партийный и государственный деятель, председатель Совета народных комиссаров (СНК) — Совета Министров Таджикской ССР (1937—1946).

Биография 
Родился в таджикской семье дехканина-бедняка в кишлаке Учкурган Ошского уезда. Имел среднее образование, окончил рабочие курсы при горнодобывающем факультете.

Трудовую деятельность начал шахтёром в Кызыл-Кийской шахте. С 1930 года член ВКП(б). Кызыл-Кийские шахтёры становились известными государственными деятелями. Так, шахтёр Торобай Кулатов стал председателем Совнаркома Киргизской ССР, затем председателем Верховного Совета Киргизской ССР, а Мамадали Курбанов был председателем Совнаркома Таджикской ССР с 1937 по 1946 годы.

 1924—1930 годы — работал шахтёром на шахте «Кызыл-Кыя» Ошской области Киргизской ССР,
 1930—1931 годы — начальник станции спасения и техники безопасности шахты «Кызыл-Кыя»,
 1931—1933 годы — начальник шахты «Кызыл-Кыя» Ошской области Киргизской ССР,
 1933—1936 годы — управляющий рудника «Шураб-уголь» Таджикской ССР,
 1936—1937 годы — народный комиссар местной промышленности Таджикской ССР, одновременно заведующий транспортным и промышленным отделом ЦК КП(б) Таджикистана.

В 1937 году — заместитель председателя Совнаркома Таджикской ССР, народный комиссар земледелия Таджикской ССР.

С 16 сентября 1937 года по апрель 1946 года — председатель Совнаркома-Совета Министров Таджикской ССР. На 3-м съезде Компартии Таджикистана был выдвинут на пост председателя Совнаркома Таджикской ССР. Под его руководством в эти годы строилась столица Таджикистана — Душанбе, построены были дорога на Памир «Ош -Хорог», первая ГЭС в Таджикистане — Варзобская. В годы Великой Отечественной войны и после войны Таджикистан поставлял сельскохозяйственную продукцию, продовольствие, хлопок, боеприпасы и другую продукцию на фронт.

 1946 год — первый заместитель министра сельского хозяйства Узбекской ССР,
 1947—1949 годы — первый заместитель председателя Ферганского областного исполкома совета депутатов,
 1949—1950 годы — первый заместитель министра лёгкой промышленности Киргизской ССР,
 1950—1957 годы — первый заместитель председателя Ошского областного исполкома совета депутатов Киргизской ССР
 В 1957—1960 годах — председатель Ошского горисполкома.

В этот период в Оше были построены и сданы в эксплуатацию здание Ошского пединститута (ныне — главный корпус Ошского государственного университета), большой железобетонный мост через реку Ак-Буура (впервые связавший правобережье города с левобережьем), автоматическая и междугородная телефонные станции. При нём в 1957 году основная часть города стала обеспечиваться питьевой водой вместо арычной сети из водопровода. Также в 1959 году было создано одно из градообразующих предприятий — второй в Советском Союзе (после Кишинёвского) завод по производству насосов для глубинных артезианских колодцев.

В 1960-1967 годах — генеральный директор Памирского производственного автотранспортного предприятия, обеспечивавшего перевозку народно-хозяйственных грузов по автомагистрали Ош — Хорог в Таджикистан. Под его началом работало 1120 сотрудников.

С 1960 года — персональный пенсионер союзного значения.

Избирался Депутатом Совета Союза Верховного Совета СССР 1 и 2-го созывов, членом бюджетной комиссии Верховного Совета СССР, депутатом от Кулябского округа Таджикистана. Депутатом Верховного Совета Таджикской ССР (1937—1948 годы). Депутатом Ошского областного Совета, Ошского городского Совета.

Член Центральной Ревизионной Комиссии ВКП(б) (1939—1952).

Похоронен с большими почестями на южном склоне горы Сулайман-Тоо города Ош.

Награды и звания 
 Орден Ленина за выдающиеся успехи в сельском хозяйстве Таджикской ССР и особенно за перевыполнение плана по хлопку 17 октября 1939 года.
 Орден «Знак Почёта» — за активное участие в строительстве величайшего в СССР ирригационного сооружения Большого Ферганского канала имени И. В. Сталина и проявленные при этом выдающиеся успехи 28 апреля 1940 года.
 Орден Трудового Красного Знамени — за выполнение в рекордно короткий срок задания по строительству высокогорной автомобильной дороги Сталинабад — Хорог 25 апреля 1941 года.
 Орден Ленина за успешное выполнение заданий Правительства по развитию сельского хозяйства, животноводства, пищевой, местной промышленности и промысловой кооперации Таджикской ССР 3 января 1944 года.
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден «Знак Почёта»
 Орден «Знак Почёта»
 Также награждён многочисленными медалями и почётными грамотами.

Память 
 Решением правительства независимого Таджикистана было установлена мемориальная доска в старом здание Совнаркома в центре таджикской столицы городе Душанбе.
 Одна из центральных улиц города Душанбе в районе Исмаила Самани названа именем Мамадали Курбанова (ранее улица П. Лумумбы)
 В городе Ош узбекская средняя школа № 15 носит имя Мамадали Курбанова (бывшая школа имени Э.Тельмана). В этой школе установлен бюст Мамадали Курбанова.
 Постановлением Ошского городского Кенеша депутатов за № 128 от 17 марта 2003 года бывшая улица Мусоргского города Ош была переименована и названа в честь Мамадали Курбанова.
 На своей Родине в селе Учкурган Кадамжайского района Баткенской области таджикская средняя школа № 75 носит имя Мамадали Курбанова.
 Киносериал «Мамадали Курбанов» 2018 год, производство «Эн Джи продакшн» Россия, режиссёр Вера Галкина, в ролях: Леван Мсхиладзе, Бесо Гатаев и другие

Семья 
Жена — Собирахон Ёрматова, после смерти которой был женат на Рахимахон Тожибоевне Курбановой (Султанова) (1928—2006), дочь старшего аксакала, тысячника города Ош до революции Султана Таирбаева. Дети: сыновья — Гафур, Рахмон, дочь Жамила, Хаким, Рустам, Сухроб, дочь Гулчехра, Дилшод, дочь Элеонора, дочь Минора, Серго-Шахзада (22.04.1964 год) заместитель генерального директора Уральской горно-металлургической компании, вице-президент ЗАО «Трансмашхолдинг».

Литература 
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 годы.
 Таджикская советская энциклопедия. гл. ред. М. С. Асимов Академия наук Таджикской ССР, Душанбе, 1978 год.
 
 Коммунистическая Энциклопедия.
 
 
 
 
 
 Шиханов Р. Б. «Главы государств и правительств стран Африки, Азии, Австралии и Океании» Хронологический справочник. РА «Тандем-У», Запорожье, 2000, 300 стр.
 
 
 
 
 
 Личное дело депутата Верховного Совета СССР 2 созыва Мамадали Курбанова хранится в Государственном архиве РФ (личное дело № Р7523 48 598 из 9 листов).
 Личное дело Мамадали Курбанова хранится в Государственном архиве РФ (личное дело № 544 из 19 листов) даты дела: 12 декабря 1937-10 февраля 1946.

См. также 
 Список премьер-министров Таджикистана
 Султанов, Балтыходжа Султанович
 Султанов, Мухтар Насруллаевич
 Султанов, Иззат Атаханович
 Мадазимов, Рахмонберди
 Курбанов Серго Мамадалиевич

Примечания

Ссылки 
 Список премьер-министров Таджикистана
 Список депутатов Верховного Совета СССР 1 созыва
 Список депутатов Верховного Совета СССР 2 созыва
 Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991 годы
 Улица Мамадали Курбанова
 С Микояном дружбу водил и городом руководил…
 Информационное сообщение о заседании Совета Союза 13 января 1938 года
 Список премьер-министров Таджикистана
 Общественное объединение таджиков им. Рудаки (1992 г.)
 Таджики народ поэзии
 Список депутатов Верховного Совета СССР 1 созыва
 Список депутатов Верховного Совета СССР 1 созыва
 Газета «Полярная правда» № 12 15.01.1938 г.
 № 223 И. В. Сталин — А. А. Андрееву Санкционируем председателем СНК — Курбанова
 Документы советской истории. Советское руководство Переписка. 1928—1941 гг. Часть V
 Российский Госархив кинофотодокументов
 Российский Госархив кинофотодокументов
 Газета «Сталинец» № 7 17.01.1938 г.
 «Таджики Кыргызстана»
 Sergo-Shakhzada Kurbanov
 Персоны Центразии
 Мамадали Курбанов на узбекском языке
 Таджикистан
 Руководство Таджикистана
 Биографии знаменитостей
 Муҳим саналар
 Сталинабадская симфония
 Уч-Коргон — село культурного разнообразия
 Курбанов Мамадали Курбанович
 «Первый», «впервые» — главные черты Кызыл-Кии
 Первая сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

Персональные пенсионеры союзного значения
Главы правительства Таджикской ССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Члены ЦК КПСС
Члены ЦК КП Таджикистана
Члены ЦК КП Киргизии
Председатели Ошского горисполкома
Министры сельского хозяйства Таджикской ССР
Народные комиссары и министры Таджикской ССР
Народные комиссары и министры Узбекской ССР
Народные комиссары и министры Киргизской ССР
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза 2-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Таджикской ССР
Депутаты Верховного Совета Таджикской ССР 1-го созыва
Депутаты Ферганского областного совета
Депутаты Ошского областного совета
Депутаты Ошского городского совета
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)